Rufen steht für:
 Rufen (Kammlach), Ortsteil der Gemeinde Kammlach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rufen (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 früherer Name (bis 1945) von Rów (Myślibórz), Gmina Myślibórz, Woiwodschaft Westpommern, Polen

rufen steht für:
 mit lauter Stimme sprechen

Siehe auch:
 Ruf